Гео́ргий Жу́ков (; ) — казахстанский и бельгийский футболист, полузащитник китайского клуба «Цанчжоу Майти Лайонс» и национальной сборной Казахстана.

Биография 
Родился 19 ноября 1994 года в казахстанском городе Семипалатинск. В возрасте 5 лет вместе с родителями переехал в Бельгию, где и начал заниматься футболом. Отец Георгия в молодости занимался лёгкой атлетикой, но из-за проблем с сердцем оставил спорт.

Клубная карьера 
Жуков — воспитанник футбольной академии клуба «Беерсхот». В мае 2011 года он дебютировал за основную команду в возрасте 16 лет. В чемпионате Бельгии дебютировал 18 ноября 2012 года в матче 16-го тура против «Локерена», выйдя на замену. В июне 2013 года перешёл в льежский «Стандард», но в команде надолго не задержался, и уже в январе 2014 года был отдан в аренду казахстанскому клубу «Астана». В январе 2016 года был отдан в аренду клубу «Рода» Керкраде.

По окончании контракта со «Стандардом» летом 2016 года заключил контракт с клубом российской премьер-лиги «Урал» Екатеринбург сроком на три года.

Не сумев закрепиться в основном составе клуба, вернулся в Казахстан и в декабре 2016 года подписал контракт с «Кайратом» сроком на три года. Сыграв за два сезона 43 матча и забив три гола, стал с командой двукратным вице-чемпионом Казахстана и двукратным обладателем Кубка Казахстана.

В ноябре 2019 года подписал контракт с польской командой «Висла» из Кракова. Соглашение вступит в силу 1 января 2020 года. Также контракт включает в себя опцию возможного продления.

Национальная сборная 
Благодаря бельгийскому гражданству Жуков смог выступать за сборную Бельгии. В феврале 2013 года он впервые получил вызов в юношескую сборную до 19 лет и дебютировал в товарищеском матче со сверстниками из .

В январе 2014 года Жуков заявил, что намерен получить гражданство Казахстана и выступать за молодёжную сборную страны. Оформив гражданство, дебютировал за молодёжную сборную в товарищеском матче против узбекского клуба «Насаф», а затем сыграл против сверстников из Азербайджана. В конце января Жуков отправился со сборной в Санкт-Петербург, где принял участие в Кубке Содружества, сыграв шесть матчей. Жукова приглашали в состав национальной сборной Казахстана. Он сыграл в двух товарищеских матчах, но отказывался приезжать на сборы перед официальными играми, рассчитывая в будущем играть за Бельгию.

Дебютировал в сборной Казахстана 31 марта 2015 года в Химках в товарищеском матче со сборной России (0:0). Вновь появился в сборной лишь в 2017 году на три игры. И только в 2018 году был призван в сборную на пять игр.

Достижения 
 «Кайрат»
 Серебряный призёр чемпионата Казахстана (2): 2017, 2018
 Обладатель Кубка Казахстана (2): 2017, 2018
 Обладатель Суперкубка Казахстана 2017
 Финалист Суперкубка Казахстана (2): 2018, 2019

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Бельгии
Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Казахстана по футболу
Игроки ФК «Беерсхот»
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Рода»
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Кайрат»
Игроки ФК «Висла» Краков
Игроки ФК «Цанчжоу Майти Лайонс»